Калениче́нко — украинская фамилия. Образована от прозвища Каленик при помощи распространённого суффикса -енко.

Известные представители 
 Калениченко, Иван Осипович (1805—1876) — харьковский учёный, медик и ботаник, профессор.
 Калениченко, Лука Петрович (1898—1968) — советский художник, искусствовед и реставратор.
 Калениченко, Николай Григорьевич — Георгиевский кавалер; ротмистр; 15 октября 1916.
 Калениченко, Павел Михайлович (1923—1983) — украинский советский учёный-историк.
 Калениченко, Сергей Николаевич — киевский адвокат.
 Калениченко, Тимофей Васильевич — Георгиевский кавалер; ротмистр; № 7093; 4 декабря 1843.

Составные фамилии 
 Саджая-Калениченко, Калистрат Григорьевич (1895—1937) — одесский и харьковский чекист и партийный деятель.

См. также